Натуральне число 677
 677 рік до нашої ери
 677 рік нашої ери